Getik, comune armeno della provincia di Gegharkunik
Getik, comune armeno della provincia di Shirak
Fiume Getik